Виленский, Борис:
 Виленский, Борис Вениаминович (1923—1991) — советский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Виленский, Борис Соломонович (1903—1970) — советский архитектор.